Cette page présente les résultats des épreuves de pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1972.

Médailles

Épreuves

Individuel

Par équipe 

1972
Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1972
Jeux olympiques de 1972
Pentathlon moderne en 1972